Weilerburg (Rottenburg), ruïne bij Rottenburg (D)
 Weilerburg (Tailfingen), ruïne bij Albstadt-Tailfingen (D)